Savin je lahko:
 Savin, moško osebno ime
 Savin, priimek več znanih ljudi